Matei steht für:

 Matei (Bistrița-Năsăud), Ort im Kreis Bistrița-Năsăud, Rumänien

Matei ist der Familienname folgender Personen:

 Aneta Matei (* 1948), rumänische Ruderin
 Anișoara Matei (* 1951), rumänische Sportschützin
 Cosmin Matei (* 1991), rumänischer Fußballspieler
 Draga Olteanu Matei (1933–2020), rumänische Schauspielerin
 Gabriel Matei (* 1990), rumänischer Fußballspieler

 Nicoleta Matei (* 1970), rumänische Sängerin
 Simona-Iulia Matei (* 1985), rumänische Tennisspielerin
 Sorin Matei (* 1963), rumänischer Hochspringer

Siehe auch:
 Matai
 Matej
 Mattei